Фелис Санчез има више значења:

 Фелис Санчез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Фелис Санчез (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику